Ruta 154 o Carretera 154 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 154.

Chile 
 Ruta 154.

España 
 N-154.

Estados Unidos

 Louisiana Highway 154

Carreteras por número